Åke Larsson kan avse 

Åke Larsson (politiker) (1910–2000)
Åke Larsson (konstnär) (1913–1995)
Åke Larsson, mer känd under pseudonymen Åke Gerhard (1921–2009), sångtextförfattare
Åke Larsson (fotbollsspelare) (1931–2017)
Åke Larson (1936–2009), byggentreprenör, grundare av Åke Larson Byggare